

Geografia

Germania 
 Höchstetten – frazione di Leutershausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Grosshöchstetten, già Höchstetten – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Höchstetten – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)